Sveto je lahko:

 Sveto, moško osebno ime
 Sveto, naselje v občini Komen
 sveto (religija)